Milota může být:

 Milota (jméno) – mužské křestní jméno 
 Milota Macharáček – český režisér
 Milota z Dědic – český šlechtic z rodu Benešoviců
 Milota (Maďarsko) – obec v Maďarsku
 Milota (příjmení) – české příjmení